Julio Castillo (1915 – 1940) – calciatore argentino
Julio Castillo – calciatore uruguaiano, partecipante al Campeonato sudamericano 1959
Julio Castillo – pugile ecuadoriano